Claro Open Colsanitas 2016 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2016 является 24-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Боготе, Колумбия — с 11 по 17 апреля 2016 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Тельяна Перейра
 Парный турнир —  Беатрис Аддад Майя /  Паула Кристина Гонсалвес

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Элина Свитолина (№ 16 в мире на тот момент). Украинская теннисистка проиграла уже в первом раунде россиянке Александре Пановой. Прошлогодняя чемпионка Тельяна Перейра защищала свой титул в качестве второго номера посева, но также проиграла на старте. Титул достался по итогу пятому номеру посева Ирине Фалькони, которая в финале обыграла несеянную Сильвию Солер Эспиносу. Фалькони выиграла дебютный титул в основном туре и стала первой американкой, которая выиграла местный турнир в одиночном разряде. Александра Панова стала единственной представительницей России в основной сетке и прошла в четвертьфинал.

В парном турнире главный приз завоевали первые номера посева Лара Арруабаррена Весино и Татьяна Мария. В финале они обыграли Андрею Гамис и Габриэлу Се. Для Арруабаррены победа на турнире стала второй в карьере (до этого она побеждала в 2014 году с Каролин Гарсией).

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ирина Фалькони обыграла  Сильвию Солер-Эспиносу со счётом 6-2, 2-6, 6-4.
 Фалькони выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Солер-Эспиноса сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Лара Арруабаррена Весино /  Татьяна Мария обыграли  Андрею Гамис /  Габриэлу Се со счётом 6-2, 4-6, [10-8].
 Арруабаррена выиграла 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мария выиграла 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Claro Open Colsanitas
 WTA Тур 2016
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Колумбия
Теннис
Апрель 2016 года
2016